Маріан Санду — румунський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон, триразовий срібний та чотириразовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, учасник чотирьох Олімпійських ігор.
 Мая Санду — молдовська політична і державна діячка

 Санду — один з 4 районів округу Верхня Ріка Гамбії.
 Сен-Санду — муніципалітет у Франції, регіон Овернь, департамент Пюї-де-Дом.